Tenson peut représenter :

 Tenson est une marque de guitares et de basses acoustiques et électriques.
 une tenson est une forme de chanson des troubadours.